Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2019-20 розпочалися 30 листопада у шведському Естерсунді й завершилися на дев'ятому етапі в норвезькому Голменколлені. Всього в програмі кубка світу заплановано 9 спринтерських гонок. Малий кришталевий глобус спринтерського заліку відстоюватиме норвежець Йоганнес Тінгнес Бо.

Формат змагань 
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 10 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсмен повинен розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень він пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністи стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2018–19

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2019-20
2020 у біатлоні
2019 у біатлоні